Ca l'Estrada o Can Ros Estrada, edifici noucentista del municipi de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat) 
 Ca l'Estrada (Lluçà), masia de Lluçà (Osona) 
 Ca l'Estrada (Sant Esteve de Palautordera), masia a Sant Esteve de Palautordera (Vallès Oriental) 
 Estàtua-menhir de Ca l'Estrada, estàtua-menhir del 3500–2500 aC, que fou descoberta l'agost de 2004 al jaciment de Ca l'Estrada (Canovelles, Vallès)
 Jaciment arqueològic de Ca l'Estrada, al terme municipal de Canovelles (Vallès Oriental)